Gianina Vera Poroșnicu (n. 16 septembrie 1974, Iași) este avocat, colecționar și restaurator al monumentului istoric Casa Joseph Zoller din Iași.

Biografie

Educație și carieră profesională 
Gianina Vera Poroșnicu a terminat în anul 1993 Liceul “Mihai Eminescu” din Iași, Secția de Filologie-Istorie. În același an, a intrat la Facultatea de Drept a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care a absolvit-o în anul 1997. Imediat după finalizarea studiilor universitare, a intrat în Baroul de Avocați Vaslui, ca stagiar și, concomitent, a fost admisă ca preparator, devenind ulterior asistent universitar, la Facultatea de Drept a Universității ”Petre Andrei” din Iași, la catedra de Drept Economic. 

În primii șase ani de profesie, a activat sub numele de domnișoară – Gianina Vera Geantău, nume sub care și-a desfășurat activitatea profesională. De asemenea, articolele științifice publicate în revistele naționale de specialitate au apărut sub numele Gianina Vera Geantău. 

În anul 2000, și-a finalizat stagiatura ca avocat în cadrul Asociației de Avocați ”Av. Sava Florin și Av. Sava Alexandru”, din Iași. În același an, a înființat propriul cabinet de avocatură, în cadrul căruia activează și în prezent. A lucrat în anii de început ca avocat al S.C. Nena S.A., făcând parte din oficiul juridic al grupului de firme. 

Tot în această perioadă, a desfășurat, ca avocat, activitatea juridică de supraveghere a procedurilor de reconstrucție și refacere a Conacului Cantacuzino-Pașcanu din Popești, aparținând familiei princiare Sturdza. 

Experiența acumulată i-a dat posibilitatea să se angajeze în dosare de crimă organizată, de trafic de droguri, de infracțiuni cu un grad ridicat de violență, dosare de mare corupție privind fondurile de stat și fondurile europene și în alte dosare, unele mediatizate în presa locală și națională. 

A avut, ca urmare a unor procese aflate în atenția presei, intervenții și alocuțiuni în mass-media internațională, alături de personalitățile implicate, cu privire la problema integrării rromilor (două declarații pe radio France International) și numeroase interviuri sau puncte de vedere exprimate în revistele de specialitate și în presa națională. 

În anul 2012, a apărut în “Enciclopedia personalităților din România, enciclopedia biografică a femeilor și bărbaților contemporani cu carieră de succes din România” (Hübners Who is Who) – Ediția a VII-a. 

Specializările de bază sunt dreptul penal și dreptul asigurărilor. 

În anul 2014, și-a finalizat Masterul în Management Financiar, cu lucrarea ”Probleme și oportunități privind crearea unui Sistem Financiar Internațional”. 

Pe lângă activitatea profesională, s-a implicat în anii 2012-2013 în cadrul Asociației Femeilor Unite din România (www.uwa.ro), în acțiuni de caritate și evenimente de ajutor social, în colaborare cu fundații și asociații din țările europene, multe dintre evenimente fiind considerate în mass-media locală importante acțiuni umanitare. 

Alături de cunoscutul doctor Tudor Ciuhodaru, actualmente deputat și promotor al legii malpraxisului, a avut apariții în presa scrisă și la televiziunile locale din Iași, Bârlad și Roman. 

Dincolo de activitățile profesionale, Gianina Vera Poroșnicu mai este cunoscută și pentru restaurarea realizată integral din fonduri private a monumentului istoric Casa Joseph Zoller – 1912, dar și pentru activitatea de colecționar, printre cele mai importante obiecte numărându-se un pian vechi de 100 de ani care a aparținut anticarului Dumitru I. Grumăzescu, fotografia originală cu Mihai Eminescu, cea de a treia din câte există și alte fotografii cu Elena Doamna și cu Regina Maria și vechi familii boierești.       A fost invitată pe domeniul Louis Vuitton, unde a descoperit că povestea lui și cea a proprietarului inițial al casei restaurate, Joseph Zoller, se aseamănă foarte mult.  Între anii 2021-2022, Gianina Vera Poroșnicu a contribuit la restaurarea sau igienizarea unor monumente funerare importante ale cimitirului Eternitatea din Iași, precum cel al Otiliei Cazimir sau cel al „Uriașei”, o legendă urbană foarte cunoscută printre ieșeni.

Dosare mediatizate

Cazul Paulei Bulgaru, măicuța arestată 
În data de 17 octombrie 2001, Paula Bulgaru la pelerinajul Sf. Parascheva de la Iași a protestat împotriva Mitropolitului Daniel și Episcopului Casian, spunând despre aceștia că nu sunt vrednici pentru a conduce Biserica Ortodoxă. Măicuța a fost reținută de poliție si s-a emis un mandat de arestare preventivă. Decizia a fost puternic contestată de avocații Paulei, Gianina Vera Poroșnicu, pe atunci Gianina Geantău, și Mariana Bîzdîră.    Verdictul final al procesului a fost o amendă, pe care s-au oferit foarte multe persoane din rândul publicului să o plătească.  

Acest caz a stârnit controverse atât în presa națională, cât și în cea europeană. Opinia publică a luat o poziție puternică, personalități importante au trimis scrisori deschise, iar corespondenți ai ziarelor europene au venit în România pentru a afla cât mai multe despre caz. Până și din interiorul bisericii au răsunat voci care au pus problema gândirii retrograde în instituția bisericii.   

A fost unul dintre primele procese în care s-a vorbit despre C.E.D.O., invocându-se drepturile și libertățile cetățenești de liberă exprimare, conforme standardelor europene.

Dosarul Cordunenilor 
În anul 2010, peste 400 de jandarmi și polițiști au percheziționat domiciliile suspecților din clanul Corduneanu, din Iași și Botoșani. Aproximativ 110 persoane au fost conduse la sediul DIICOT pentru interogări, iar dintre acestea doar 30 au fost puse sub învinuire. Liderul clanului era Bogdan Constantin, fost Corduneanu, care a fost acuzat că ar fi condus diverse acte de infracționalitate în România, Republica Moldova, Italia, Spania, Germania, Austria. Prejudiciul produs de membrii grupării se ridica la milioane de euro. Ei au fost acuzați de trafic de persoane, lipsire de libertate in mod nelegal, infracțiuni bancare, înșelăciuni imobiliare, infracțiuni cu violență, infracțiuni informatice. Din mediatizatul caz al clanului Corduneanu s-a creat un caz-școală, după spețele din acest dosar dându-se, în anii care au urmat, examene de admitere în profesie, în magistratură și avocatură. 

Doamna avocat Gianina Vera Poroșnicu a apărat 6 persoane din eșalonul 2 al clanului Cordunenilor.

Dosarul Alinei Horeanu 
În anul 2007, Alina Horeanu împreună cu iubitul ei, Vlad Scurtu, au luat contact prin Internet cu un afacerist din Botoșani, Daniel Mancaș, care se afla în posesia unor bunuri de valoare. Cei doi l-au atras pe Mancaș într-un apartament din Iași, unde l-au ucis cu 33 de lovituri de cuțit și câteva lovituri cu o bâtă de baseball. Corpul a fost mai apoi ascuns cu ajutorul a doi complici în localitatea Ciprian Porumbescu și stropit cu clor, apoi acoperit cu pământ de flori. În cele din urmă, făptașii au fost identificați și prinși.  

Întreaga apărare a Alinei din toate fazele procesuale a fost făcută de doamna avocat Gianina Vera Poroșnicu. Acuzația a fost de omor deosebit de grav și a primit 20 de ani de închisoare. 

A fost un caz extrem de mediatizat, toate acțiunile întreprinse în proces ținând prima pagină a tuturor ziarelor mulți ani la rând. Aparițiile la fiecare termen au fost atent urmărite de întreaga presă națională, fiecare gest și replică ale Alinei Horeanu au fost bogate surse de speculație, ajungând să devină un personaj al vremii. Solicitarea ei de a-și termina studiile universitare precum și faptul că a jucat într-o piesă de teatru alături de ceilalți deținuți, piesă în care a avut rolul principal și a fost aplaudată minute în șir, toate au atras un nou interes major al opiniei publice.   

Alina Horeanu a fost capul acuzării în acest dosar. În ciuda aparențelor ingenue pe care le înfățișa studenta, avea o tipologie deosebită, iar planul odios al faptei a fost conceput de ea.  

Alina Horeanu era studentă la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași și fascina nu numai prin trăsăturile fizice, dar și prin cele intelectuale. 

Acest caz a fost cel mai mediatizat al perioadei respective, atât la nivel local cât și național. Interesul presei a fost stârnit încă de la început și astfel biografiile suspecților au fost îndelung comentate. 

În februarie 2020, judecătorii au decis eliberarea condiționată a deținutei Alina Horeanu, din moment ce și-a ispășit trei sferturi din pedeapsă și a prezentat rezultate foarte bune în ceea ce privește conduita în închisoare.

Dosarul jafului de la gară 
În anul 2010, o casă de schimb valutar de la gara din Iași a fost jefuită de doi studenți, un israelit și un palestinian. În urma jafului, făptașii au fost prinși și dosarul a fost foarte mediatizat, mai ales prin prisma faptului că au fost admise rapoarte ale unor detectivi particulari, mijloace de probă cu care nu se lucrase până atunci în procese.  

Ambasadele celor două state au fost direct interesate de modul cum s-a desfășurat procesul și au trimis reprezentanți ai personalului diplomatic.

Dosarul Ioan Clămparu 
În perioada 2001-2004, Ioan Clămparu a condus una dintre cele mai mari rețele de prostituție cunoscute vreodată în Europa.  Multe dintre femei erau luate din România, fiindu-le promise locuri de muncă bine plătite în Spania, dar erau apoi silite să se prostitueze pentru clienții spanioli.  

În anul 2004, o mare parte din echipa sa de locotenenți fusese arestată și trimisă în judecată. Rețeaua a început să se destabilizeze și Clămparu s-a ascuns până în anul 2011, mărturisind autorităților spaniole când a fost capturat că a obosit să își ducă viața în ascunzători improvizate. Autoritățile din Spania l-au condamnat la 30 de ani de închisoare, iar în România sentința a fost comutată în 11 ani și 8 luni de închisoare.  

Președintele de atunci, Traian Băsescu, își exprimă oficial pentru prima dată un punct de vedere asupra unei persoane private arestate, premieră pentru presa națională. Capturarea sa a fost prezentată ca un succes al colaborării serviciilor secrete românești și spaniole, dar Clămparu a afirmat că s-a predat singur din cauza oboselii psihice. A penetrat toate structurile sociale și politice și a devenit foarte influent, averea sa ridicându-se la ordinul milioanelor de euro. Au fost discuții cu privire la asocierea lui Clămparu cu Fidel Castro. 

În 2016 se plânge autorităților de regimul de executare, fiind apărat de doamna avocat Gianina Vera Poroșnicu.    Procesele sunt intentate Sistemului Judiciar, cu care se ajunge, ulterior, la C.E.D.O.. Vestea acestor plângeri declanșează revolte în închisorile românești, în perioada iulie – august 2016, care s-au întins în penitenciarele din toată țara. Totul a dus la modificări legislative favorabile celor care execută pedepse în regim de detenție (modificări aduse la Legea privind recursul compensatoriu, Legea nr.169/2017).

Cazul Florin Morariu 
Pe 3 iunie 2017, în timpul atacului terorist de la Podul Londrei, Florin Morariu lucra în tura de noapte într-o brutărie din Borough Market. La momentul declanșării atacului, el a adăpostit douăzeci de oameni în clădirea unde lucra și a atacat în mod direct doi teroriști, care au ucis un om în fața lui. Toți trei atacatorii au fost uciși, ulterior, de serviciile de intervenție britanice. După atentat, el a fost aclamat de presa națională și internațională, însă eroul trăia cu frică și avea nevoie de protecție din partea autorităților engleze. Nu a primit protecția cerută, ba mai mult de atât, a fost dat afară de proprietara apartamentului unde locuia, deoarece îi era frică de posibilele repercusiuni din partea grupării teroriste care s-ar fi putut regenera. Rămas fără bani și fără casă, singura posibilitate era întoarcerea în România, dar își lăsase copilul de 9 ani în Anglia. Aici a început un tratament împotriva stresului posttraumatic, manifestându-și și public teama de a se întoarce în Anglia. 

Se hotărăște să dea în judecată statul britanic, pentru daunele morale suferite după atac și în ianuarie 2018 cazul este preluat de doamna avocat Gianina Vera Poroșnicu.    Acest caz a fost pus sub lumina presei internaționale, iar Comitetul de Informații și Securitate al Parlamentului Regatului Unit a făcut propuneri legislative pentru protejarea victimelor atentatelor teroriste și pentru ridicarea nivelului de compensații.  

În iulie 2018, regina Marii Britanii Elisabeta a II-a i-a oferit premiul ”The Queen’s Commendation for Bravery” pentru actele sale, astfel fiind singurul român care deține această distincție.   Ulterior, primește și un premiu conceput special pentru curajul său, din partea Metropolitan Police. Premiul a fost înmânat de șeful poliției londoneze. În România i s-a acordat cetățenia de onoare de către primarul Iașului, Mihai Chirica.

Andrei Năstase 
În 2017 politicianul Andrei Năstase, candidat la președinția Republicii Moldova, a fost apărat de doamna avocat Gianina Vera Poroșnicu. În calitate de lider al celui mai puternic partid de opoziție din Republica Moldova, respectiv „Platforma Demnitate și Adevăr”, politicianul Andrei Năstase a purtat mai multe procese împotriva lui Igor Dodon.  

Andrei Năstase, cu ajutorul doamnei avocat Poroșnicu, a reușit să câștige procesul îndreptat împotriva unei publicații false, Jurnalul.md, găzduită de un hosting din Bistrița, România. Potrivit domnului Năstase, menirea lui era de a substitui, printr-un transfer de imagine, site-ul independent Jurnal.md, pentru a difuza informații false despre opoziția antioligarhică din Republica Moldova. Ca rezultat al procesului, site-ul a fost suspendat. În urma câștigării procesului, domnul Andrei Năstase i-a mulțumit pe toate posturile de televiziune din Republica Moldova doamnei Poroșnicu Gianina Vera pentru munca depusă și ajutorul acordat în calitate de avocat. 

Imediat după proces, Andrei Năstase devine Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Dosarul Revoluției Române de la 1989 
La începutul anului 2020 a intrat în ”Dosarul Revoluției Române de la 1989”, dosar istoric, lucrat pe parcursul a 30 de ani, de către Parchetele Militare, dosar care condensează istorie, știință de drept și aduce în comun părerea reputaților profesori contemporani de drept constituțional de la toate universitățile din România.  

Doamna avocat Gianina Vera Poroșnicu a reprezentat pe unul dintre revoluționarii care au participat la evenimentele din 1989.  

Dosarul încearcă să probeze că a fost o amplă, sistematică și complexă inducere în eroare (diversiuni și dezinformări), iar violența a fost provocată și indusă în mod intenționat. Esența acuzării este că s-a purtat un război fratricid. 

C.E.D.O. a condamnat România în mai multe dosare pentru lipsa unei investigații eficiente privind evenimentele din decembrie 1989.

Cazul celor două eleve din Iași care s-au șantajat 
În anii 2019-2020 Gianina Vera Poroșnicu a intrat în dosarul mediatizat al celor două eleve de liceu din Iași, care s-au șantajat, caz șocant care a produs un scurtcircuit în toată ideologia pedagogiei școlare (dosarul penal înregistrat sub numărul 20011/245/2019, inculpat D.B.). Urmare a presiunii mediatice naționale, Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, a suferit modificări majore prin Legea nr. 221/2019, care, intrând în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2019, reglementează juridic, pentru prima dată în România, fenomenul sociologic prezent în școli cunoscut sub denumirea de ”bullying” ( a se vedea articolul publicat și preluat în presa scrisă: ”Hărțuirea tradițională și cibernetică. Studii științifice privind impactul hărțuirii în mediul on-line”, scris de doamna avocat Poroșnicu).

Casa Joseph Zoller – 1912, Monument istoric   

Gianina Vera Poroșnicu este restaurator și proprietar al Casei Joseph Zoller – 1912. Monumentul istoric a fost achiziționat în anul 2013, când au început și renovările. Procesul de restaurare a fost unul dificil și s-a întins pe perioada a trei ani. Echipa care a contribuit la restaurarea casei este aceeași care a restaurat Palatul Culturii din Iași. S-a desfășurat un proces de cercetare amplu în Arhivele Naționale ale Iașului, informații ce au dus la descoperirea unor evenimente istorice din trecut, dar și a foștilor locatari sau a moștenitorilor casei. Astfel, s-a descoperit în arhive că monumentul istoric Casa Joseph Zoller - 1912 a jucat un rol important în cele două Războaie Mondiale.   

În Primul Război Mondial, a găzduit pe marchizul Hubert de Belloy de Saint-Liénard și pe soția sa, Clara Elena Bibescu, nepoata lui Gheorghe Bibescu, fost domn în Țara Românească. În timpul șederii lor la Iași, s-a încercat asasinarea marchizului, tentativă sortită eșecului, incident consemnat de Regina Maria în jurnalul său. Mărturiile descendenților familiei Zoller arată faptul că Regina Maria a României a venit de câteva ori în vizită la reședința Zoller, la familia Belloy. În Al Doilea Război Mondial, casa devine sediul Ministerului Muncii și punct administrativ al Iașului. 

Prin această restaurare, proprietarul a dorit să aducă monumentul într-o stare cât mai apropiată de arhitectura originală. Inițial, casa a fost construită în stilul neoclasic, specific perioadei Belle Epoque, stil conservat cu mare grijă și în prezent. Casa Joseph Zoller – 1912 este singurul monument istoric restaurat din fonduri personale din Iași.  Are opt camere și este realizată cu trei intrări, în stil evreiesc, cu intrarea principală marcată de o fântână cu cișmea și marchiză deasupra ușii la intrare. Schițele originale ale casei au fost păstrate în Arhivele Naționale de la Iași, lucru ce a facilitat realizarea în detaliu a procesului de restaurare. 

Casa Joseph Zoller – 1912 apare în albumul Iașului, iar munca de restaurare a casei a fost recunoscută de autoritățile locale și a primit o serie de mențiuni, în semn de mulțumire.

Note

Bibliografie 

 ”Avocata Gianina Poroșnicu i-a reclamat la protecția consumatorului pe proprietarii de site-uri care au calomniat-o” 16 noiembrie 2020
 ”Avocat Gianina Vera Poroșnicu: victimologia contemporană în teoria lui Benjamin Mendelsohn” 25 mai 2020
 ”Presa de scandal și presa șantajistă din Iași” 22 mai 2020
 "Teoriile lui Benjamin Mendelsohn, părintele victimologiei contemporane", 18 mai 2020
 ”Detectorul de minciuni” 12 mai 2020
 "Dreptul la despăgubiri în cazul privării nelegale de libertate", 4 mai 2020, în colaborare cu Av. Dr. Smaranda Colța
 ”Covid 19” 7 aprilie 2020
 ”Transgender, între tabu și respectarea unui drept” 2 martie 2020
 ”Libertate de exprimare, demnitate, lege” 12 februarie 2020
 ”Traficul de persoane - viziuni juridice diferite” 11 februarie 2020
 ”Ce este dreptul internațional privat?” 5 februarie 2020
 ”Cazurile de malpraxis, soluționate și la mediator” 28 ianuarie 2020
 ”Libertatea conștiinței și libertatea religiei în viziunea C.E.D.O.” 20 ianuarie 2020
 ”Romi bătuți într-o secție de poliție, CEDO amendează România” 9 ianuarie 2020
 ”Protecția mediului nu este o opțiune, este o obligație” 8 ianuarie 2020
 ”Cum se trăiește în penitenciar?” 6 ianuarie 2020
 ”Știați că...este vina noastră?” 3 ianuarie 2020
 ”Efectele legii recursului compensatoriu asupra condițiilor de detenție” 20 decembrie 2019
 ”Termenul înăuntrul căruia se poate face plângere la CEDO s-a modificat! Termenul de introducere a cererii este acum de 4 luni de zile!” 19 decembrie 2019
 ”Comportament social asociat infracțiunii de discriminare, fenomen extins în România” 17 decembrie 2019
 ”Violența magistrocentrică” 13 decembrie 2019
 ”Este constrâns judecătorul de probele din dosar sau nu?” 10 decembrie 2019
 ”Violența nonviolentă” 4 decembrie 2019
 "Hărțuirea tradițională și cibernetică. Studii științifice privind impactul hărțuirii în mediul on-line", 24 noiembrie 2019
 ”În atenția celor care comentează informațiile și articolele din mediul online” 27 septembrie 2019
 ”Condițiile de detenție în lumina Convenției Europene a Drepturilor Omului” 16 decembrie 2018
 ”Implicații legale și psihologice ale accidentelor rutiere” 31 ianuarie 2017
 ”Despăgubiri vătămări corporale” 21 decembrie 2016
 ”Echitate și compensare intra și intergenerații în contextul dezvoltării durabile” 31 octombrie 2009
 ”Sorgintea legii și a statului de drept la Friedrich von Hayek” 1 iulie 2009
 ”Dezvoltarea durabilă și politica de mediu” 1 iulie 2009
 ”Înrobirea muncii pe calea fiscului” 1 iulie 2009

Legături externe 
 Web site-ul avocatului 
Interviu ”Sărbătorile de iarnă în Casa Iosef Zoller – 1912"
Interviu ”Dreptatea de partea ta Gianina Vera Poroșnicu”
Interviu radio ”Cum a ajuns poza lui Eminescu în Casa Joseph Zoller?”
Interviu radio Impact FM 
Interviu radio Impact FM ”Și avocații au stil” 
Interviu Radio Hit ”Cazul Clămparu”
Interviu Radio Hit ”Cine are dreptul la daune morale in urma unui accident rutier?”
Interviu ”O fotografie rară cu Eminescu”
Interviu Realitatea TV
Interviu ”Colțu' vesel” partea întâiși partea a doua
Interviu TeleM
Interviu TeleM ”Vocea Ieșeanului”
Interviu TeleM ”Oameni de poveste”

Nașteri în 1974
Nașteri pe 16 septembrie
Avocați români
Ieșeni